Xilin bezeichnet:

 den Stadtbezirk Xilin (西林区) der bezirksfreien Stadt Yichun in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xilin;
 den Kreis Xilin (西林县) der bezirksfreien Stadt Bose im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Xilin (Bose);
 das Straßenviertel Xilin (西林街道) des Stadtbezirks Dongxing von Neijiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xilin (Dongxing);
 das Straßenviertel Xilin (锡林街道) der kreisfreien Stadt Eren Hot im chinesischen Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Xilin (Eren Hot);
 das Straßenviertel Xilin (西林街道) des Stadtbezirks Xiangyang von Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xilin (Xiangyang);
 das Straßenviertel Xilin (西林街道) des gleichnamigen Stadtbezirks in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xilin (Xilin);
 das Straßenviertel Xilin (西林街道) des Stadtbezirks Xuanzhou von Xuancheng in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Xilin (Xuanzhou);
 das Straßenviertel Xilin (西林街道) des Stadtbezirks Zhonglou von Changzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Xilin (Zhonglou).